Antoine de Ville ist der Name folgender Personen:

* Antoine de Ville (Bergsteiger) (um 1450–1504), französischer Bergsteiger, siehe Mont Aiguille #Besteigungsgeschichte 
 Antoine de Ville (Baumeister) (1596–1656), französischer Ingenieur und Baumeister